Suff steht für:

 Trunkenheit (umgangssprachlich), Zustand nach übermäßigen Alkoholkonsum, siehe Alkoholkonsum #Wirkungen auf Nervensystem und Gehirn
 Trunksucht, siehe Alkoholkrankheit

Suff (englisch, Aussprache ) ist der Familienname von:
 William Lester Suff (* 1950), US-amerikanischer Serienmörder

Siehe auch:
 Hans Seyff (fälschlich auch Hans Suff genannt)